Il doppio del BMW Malaysian Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Chang Kai-chen e Chuang Chia-jung erano le detentrici del torneo ma la Chuang ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. La Chang è riuscita a difendere il titoli insieme a Shūko Aoyama, sconfiggendo in finale Janette Husárová e Zhang Shuai per 64-7, 7-64, [14-12].

Teste di serie

 Janette Husárová /  Zhang Shuai (finale)
 Shūko Aoyama /  Chang Kai-chen (campionesse)

 Iryna Burjačok /  Chan Hao-ching (quarti di finale) 
 Rika Fujiwara /  Zheng Saisai (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

BMW Malaysian Open 2013
WTA Tour 2013